Itapetinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapetininga, ort, São Paulo, 
 Itapetinga (ort), Bahia, 
 Itapetinga (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar